Poser steht für:

 Poser (Person), Person mit Hang zu übertriebener Zurschaustellung
 Poser (Software), eine 3D-Software
 Pattern-oriented Software Engineering, eine Art der Softwareentwicklung
 Poser (2021), Filmdrama von Noah Dixon und Ori Segev

Poser ist der Familienname folgender Personen:
 ein schlesisches Uradelsgeschlecht, siehe Poser (Adelsgeschlecht)

 Anita von Poser (* 1976), deutsche Ethnologin
 Boris von Poser (* 1967), deutscher Theaterregisseur
 Charles M. Poser (1923–2011), amerikanischer Neurologe
 Christian Gottfried Poser (1771–1852), deutscher Pädagoge und Freimaurer
 Christian Poser (* 1986), deutscher Bobsportler
 Florian Poser (* 1954), deutscher Jazzmusiker
 Günter Poser (1916–2003), deutscher Offizier, zuletzt Konteradmiral der Bundesmarine der Bundeswehr

 Hans-Jürgen Poser (* 1945), deutscher Politiker (CDU)
 Heinrich von Poser und Groß-Naedlitz (1599–1661), Weltreisender
 Jamie Greubel Poser (* 1983), US-amerikanische Bobsportlerin
 Karl Poser, deutscher Architekt
 Lieselotte Finke-Poser (* 1925), deutsche Malerin und Grafikerin
 Lydia Poser (1909–1984), deutsche Politikerin (KPD/SED)
 Magnus Poser (1907–1944), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Nancy Poser (* 1979), deutsche Juristin und Richterin, die sich für die Rechte von Behinderten einsetzt
 Olaf von Poser (* 1966), deutscher Autor 
 Paul Poser (1876–1940), deutscher Architekt
 Rainer Poser (* 1941), deutscher Boxer
 Sigrid Poser (1941–2004), deutsche Neurologin
 Stefan Poser (* 1963), deutscher Technikhistoriker
 Stefanie von Poser (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Sven S. Poser (* 1963), deutscher Autor
 Sylvius von Poser (1739–1817), preußischer Oberstleutnant und Flügeladjutant
 Therese Poser (* ?), Germanistin an der Universität Köln 
 Udo Poser (* 1947), deutscher Schwimmer

Siehe auch:
 Posser